Binger ist der Familienname folgender Personen:

 Felicia Binger (* 1993), deutsche Schauspielerin
 James Henry Binger (1916–2004), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 Louis-Gustave Binger (1856–1936), französischer Offizier und Afrikaforscher
 Michael Binger (* 1976), US-amerikanischer Pokerspieler
 Nick Binger (* 1982), US-amerikanischer Pokerspieler
 Ray Binger (1888–1970), US-amerikanischer Kameramann und Spezialeffektkünstler

Ort:
 Binger (Oklahoma)

Siehe auch:
 Bingen (Begriffsklärung)
 Bingener